Saint-Symphorien puede referirse a:

Saint-Symphorien, comuna belga situada en Henao.

Saint-Symphorien, comuna francesa situada en Cher.
 Saint-Symphorien, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.
 Saint-Symphorien, comuna francesa situada en Eure.
 Saint-Symphorien, comuna francesa situada en Gironda.
 Saint-Symphorien, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Saint-Symphorien, comuna francesa situada en Lozère.
 Saint-Symphorien, comuna francesa situada en Sarthe.

 Saint-Symphorien d’Autun, abadía en la comuna francesa de Autun, fundada por San Germán.